pijarzy – jeden z zakonów
 Public relations (skrót PR, czytany z angielska piː ɑː(r) albo mniej dokładnie pi:ar lub potocznie w Polsce "pijar") – pojęcie z dziedziny psychologii społecznej i marketingu
szczególny przypadek PR – czarny PR (potocznie "czarny pijar")